Nirvana pode referir-se a:

 Nirvana e Paranirvana: um termo budista, denotando a extinção da insatisfação;
 Nirvana (cigarra): um tipo de cigarra da família Cicadellidae;
 Nirvana (filme): um filme italiano de ficção científica (1997);

Música 
 Nirvana (banda): uma banda grunge de Aberdeen, Washington, liderada por Kurt Cobain.
 Nirvana (álbum): um álbum de maiores sucessos da banda de grunge
 Nirvana (banda britânica): uma banda britânica de música psicodélica;
 Nirvana (banda dinamarquesa) - Banda dinamarquesa que mudou seu nome para Kashmir.
 Nirvana 2002 - Banda de death metal sueca, originalmente chamada Nirvana.

Desambiguação